Zeyen ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Zeyen (* 1985), deutsche Rollstuhl-Basketballspielerin
 Christina Zeyen (* 1975), deutsche Basketballspielerin
 Justus Zeyen (* 1963), deutscher Pianist und Liedbegleiter
 Tigo Zeyen (* 1965), argentinisch-deutsche Journalistin und Sachbuchautorin
 Stefan Zeyen (* 1967), deutscher Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr

Siehe auch:
 Zeihen